

Geografia

Austria 
 Matzendorf – ex comune ora frazione di Matzendorf-Hölles, comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Matzendorf-Hölles – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)

Svizzera 
 Matzendorf – comune nel distretto di Thal (Canton Soletta)